Hesch ist der Familienname folgender Personen: 
 August Hesch (1870–1942), deutscher Steinhauer und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Michael Hesch (1893–1979), deutscher Ethnologe und Anthropologe
 Wilhelm Hesch (1860–1908), österreichischer Theaterschauspieler und Opernsänger (Bass)

Siehe auch:
 Heesch (Begriffsklärung)